Risby ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Risby (* 1955), schwedische Skilangläuferin
 Richard Risby (1489–1534), englischer Franziskaner
 Terence H. Risby, Biochemiker

Risby ist:
 der dänische Name der Gemeinde Rieseby in Schleswig-Holstein 
 der Ortsname von Rigsby (Kungälv), Schweden